

Onomastica
Atenodoro – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Atenodoro – generale isaurico
Atenodoro di Amasea – vescovo di Amasea e santo
Atenodoro di Bisanzio – vescovo di Bisanzio
Atenodoro di Rodi – architetto e scultore greco antico
Atenodoro di Rodi – retore greco antico
Atenodoro di Soli – filosofo stoico
Atenodoro di Teo – musicista greco antico
Atenodoro di Imbro – soldato ateniese del IV secolo a.C.
Atenodoro Cananita o di Tarso – filosofo stoico maestro di Augusto
Atenodoro Cordilione – filosofo stoico, custode della biblioteca di Pergamo e amico di Catone minore
Atenodoro eritreo – scrittore